Magyarország
 Kiskovácsi, 1926-ban Berhidával egyesült egykori község Veszprém megyében
 Kiskovácsi-puszta, Berhida határában, az egykori Kiskovácsi község területén
 Kovácsi, Esztergom déli városrésze
 Kovácsi, Tevel része, Tolna megye
 Kovácsi-puszta, Pomáz határában, Pest megye
 Kovácsi-puszta, Szentlőrinc határában, Baranya megye
 Meggyeskovácsi, Vas megye
 Nagykovácsi, Pest megye
 Pápakovácsi, Veszprém megye
 Pusztakovácsi, Somogy megye
 Rábakovácsi, Meggyeskovácsi része
 Rinyakovácsi (korábban Kiskovácsi), Somogy megye
Történeti földrajz
 elpusztult település Kóka határában, Pest megye
 elpusztult település Lesencefalu határában, Veszprém megye
 elpusztult település Lőd és Ajka között, Veszprém megye
 elpusztult település Szederkény határában, Baranya megye
 elpusztult település Vértestolna határában, Komárom-Esztergom megye
 elpusztult település Zalaapáti határában, Zala megye
 elpusztult település Zalaszántó határában, Zala megye
 Románia
 Apakovácsi, egykori település, Bihar település része, Bihar megye
 Hegyközkovácsi (rom. Cauaceu), Románia, Bihar megye
 Kolozskovácsi (rom. Făureni), egykor Doboka, majd Kolozs vármegyében, ma Románia, Kolozs megye
 Szlovákia
 Kovácsi, Kiskovácsvágása (szk. Kováčová) korábbi neve, Szlovákia, Kassai kerület, Rozsnyói járás
 Fülekkovácsi (szk. Fiľakovské Kováče), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Losonci járás
 Garamkovácsi (szk. Kozárovce), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
 Szécsénykovácsi (szk. Kováčovce), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás